Burlak () puede referirse a:
Burlak: proyecto
Burlak: ocupación que consistía en remolcar embarcaciones.

Apellido
 Dmitry Burlak (n. 1983), futbolista ruso.
 Svetlana Burlak (n. 1969), lingüista ruso.
 Taras Burlak (n. 1990), futbolista ruso.